Mexichelys es un género extinto de tortuga marina que vivió en México durante el Cretácico Superior. La única especie conocida es Mexichelys coahuilaensis. Mexichelys fue nombrado en 2010 como un nombre de reemplazo para Euclastes coahuilaensis, una especie nombrada en 2009.

Los fósiles de Mexichelys coahuilaensis corresponden a 7 cráneos de tortugas fósiles encontrados en el municipio de General Cepeda por Martha Carolina Aguillón, Claudio de León y Daniel Posada Martínez, pertenecientes a la Coordinación de Paleontología de la SEC con sede en el Museo del Desierto en Saltillo Coahuila México.

Cladograma basado en el análisis de Lynch y Parham (2003) y Parham y Pyenson (2010):

Referencias

Enlaces externos
 Mexichelys en Paleobiology Database

Cheloniidae
Fósiles de América del Norte
Fósiles del Cretáceo